Wuestneia — рід грибів. Назва вперше опублікована 1864 року.

Класифікація 
До роду Wuestneia відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 

 Fuckel, K.W.G.L. 1864. Fungi Rhenani exsiccati, Fasc. V-VIII, no 401-800. Hedwigia. 3(10):156-160 - P.159, Fung. Rhen. no 587

Роди грибів